Hohndorf ist der Name folgender Ortschaften in Deutschland:
 Hohndorf, Gemeinde im Erzgebirgskreis in Sachsen
 Hohndorf (Annaburg), Ortsteil der Stadt Annaburg im Landkreis Wittenberg in Sachsen-Anhalt
 Hohndorf (Ebersbach), Ortsteil der Gemeinde Ebersbach (bei Großenhain) im Landkreis Meißen in Sachsen
 Hohndorf (Greiz), Ortsteil der Stadt Greiz im Landkreis Greiz in Thüringen
 Hohndorf (Großolbersdorf), Ortsteil der Gemeinde Großolbersdorf im Erzgebirgskreis in Sachsen
 Hohndorf (Lanitz-Hassel-Tal), Ortsteil der Gemeinde Lanitz-Hassel-Tal im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt
 Hohndorf (Mühlanger), Ortsteil der Gemeinde Mühlanger im Landkreis Wittenberg in Sachsen-Anhalt

Hohndorf ist die deutsche Ortsbezeichnung von:
 Wyszki (Bystrzyca Kłodzka), Niederschlesien, Polen
 Boguchwałów, Woiwodschaft Oppeln, Polen

Siehe auch:
Hohendorf
Hondorff